

Toponymie
 Bonstetten, commune suisse du canton de Zurich.
 Bonstetten, commune allemande de Bavière, située dans l'arrondissement d'Augsbourg et le district de Souabe.

Patronyme

Nom de famille notamment porté par :

 Gustave Charles Ferdinand de Bonstetten (1816-1892), archéologue suisse et chambellan de l'empereur Ferdinand  d'Autriche.
 Charles Victor de Bonstetten, (1745-1832), littérateur et philosophe suisse.

Autres
 Le château de Valeyres, également appelé maison Bonstetten, un château vaudois.
 Baron de Bonstetten', cultivar de rosier soulevé en 1871.

Homonymie de toponyme